Памятники истории и культуры местного значения города Аркалык — отдельные постройки, здания и сооружения, некрополи, произведения монументального искусства, памятники археологии, включенные в Государственный список памятников истории и культуры местного значения города Аркалык. Списки памятников истории и культуры местного значения утверждаются исполнительным органом региона по представлению уполномоченного органа по охране и использованию историко-культурного наследия.

В Государственном списке памятников истории и культуры местного значения города в редакции постановления акимата Костанайской области от 31 марта 2020 года числились 129 наименования, из которых 3 — градостроительства и архитектуры, 4 — сооружение монументального искусства, 122 — памятники археологии.

Список памятников

Здания и сооружения

Археология

Примечания 

Аркалык
Памятники истории и культуры местного значения Костанайской области
Списки зданий и сооружений Казахстана